Max Hopp ist der Name folgender Personen:

* Max Hopp (Schauspieler) (* 1972), deutscher Schauspieler
 Max Hopp (Dartspieler) (* 1996), deutscher Dartspieler